Gli SHW sono una band britpop/rock alternative, formatasi in provincia di Cremona nel 1995.

La formazione era composta da Roberto Bonazzoli (tastiere e voce del gruppo), Diego Capelli (chitarra e cori), Graziano Capelli (batteria e piano), Matteo Tartari (basso).

Biografia 
Gli SHW nascono ufficialmente nel 1995. Inizialmente il gruppo era composto da Roberto Bonazzoli Bona Head, Diego Capelli, Graziano Capelli.

L'esordio avviene con l'EP Psycho EP del 2004, contenente 5 brani di stampo rock psichedelico più il videoclip di Momentary Visions, che permette alla band di partecipare a più di venti festival e contest nazionali.

Due anni più tardi, nel gennaio 2006, esce il primo album Psychotheque (per l'etichetta ravennate New LM Records). L'album è composto da 11 canzoni di genere Britpop/Rock di cui vengono estratti due videoclip (Broken ed Epochal Babel). .

Dopo l'album e il tour promozionale, il bassista Stefano Sarzi abbandona la band e viene sostituito da Matteo Tartari.

A distanza di due anni, nell'ottobre 2008, la band produce il secondo disco in studio intitolato e-life per l'etichetta fiorentina Incipit Recordings/Alkemist Fanatix Europe e distribuito da Andromeda (in Italia), Plastic Head (in Europa) e Code7 (internazionalmente). L'album ripropone la matrice britpop/rock.

Nel novembre 2008 parte la promozione di e-life e nel dicembre 2008 il magazine online musicale Rockit trasmette in anteprima assoluta il videoclip del primo singolo TC. Nel luglio 2009 la band parte per e-life UK Tour 2009: un tour di 10 giorni (dal 16 al 25 luglio) composto da 6 concerti attraverso il Regno Unito.

Bona Head: carriera solista (2010-presente) 

Dopo le 3 sopracitate produzioni con la band, Roberto Bonazzoli Bona Head, giunge alla realizzazione degli album solisti “Colours Doors Planet" (febbraio 2011), "The Path" (maggio 2012), "Keys for Healing" (febbraio 2016), "Noises from Melancholia" (febbraio 2018), "Cosmopolis" (settembre 2021) e la produzione di due singoli con i rispettivi videoclip "Our World" (2019) e "Another Way" (2020) tutti distribuiti da "iMusician Digital".

Formazione 
 Roberto Bonazzoli Bona Head - voce e tastiera
 Diego Capelli Brick - chitarra e cori
 Graziano Capelli - batteria e piano
 Matteo Tartari - basso (dal 2006)

Discografia SHW

Album 
 2006 - Psychotheque
 2008 - e-life

Raccolte 
 2005 - Aspettando sconcerti
 2006 - Perle ai porci
 2006 - Kosarock

EP 
 2004 - Psycho EP

Videoclip 
 Broken
 Epochal Babel
 TC

Discografia BONA HEAD

Album 
 2011 - Colours Doors Planet
 2012 - The Path
 2016 - Keys for Healing
 2018 - Noises from Melancholia
 2021 - Cosmopolis

Singoli 
 2019 - Our World
 2020 - Another Way

Videoclip 
 Fog  (2011)
 Return to the Path  (2012)
 Cosmic Void  (2016)
 Magic Cave  (2018)
 Our World  (2019)
 Another Way  (2020)
 Sacred Inner Dances  (2021)

Collegamenti esterni 
 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia